Almanak of Kalender
 een (jaarlijkse) geschiedschrijving: Annalen
 een verslag over het afgelopen jaar van een vereniging of dergelijke: Jaarboek (organisatie)